Соревнования по метанию диска у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 11 и 13 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в метании диска являлась Дения Кабальеро из Кубы.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 62,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 11 августа 2017 года. В сектор вышли 30 участниц.

Финал 
Основные соревнования в метании диска у женщин состоялись 13 августа 2017 года. Безоговорочный лидер последних лет в женском метании диска Сандра Перкович в первой же попытке заявила о своих претензиях на победу — 69,30 м. После этого она дважды отправила снаряд за 70 метров (лучший бросок — 70,31 м), благодаря чему во второй раз в карьере стала чемпионкой мира. Дани Стивенс из Австралии в заключительной попытке смогла вплотную приблизиться к победительнице, установив новый рекорд Океании — 69,64 м. 38-летняя француженка Мелина Робер-Мишон на своём седьмом чемпионате мира стала бронзовым призёром.

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание диска на чемпионатах мира по лёгкой атлетике